

Astronomia
Rhiannon – cratere meteoritico di Europa
16912 Rhiannon – asteroide near-Earth

Mitologia
Rhiannon – figura della mitologia gallese

Musica
Rhiannon – singolo dei Fleetwood Mac del 1976, dall'album Fleetwood Mac

Onomastica
Rhiannon – nome proprio di persona femminile